Пирей — греческий топоним. Может означать:

Топоним 
 Пирей — город в Греции.
  — дем Древних Афин, относившийся к филе .
 Пирей — номархия в Греции, расположенная в области Аттика.
 Пирей — административно-территориальная единица в Греции.
 Пирей — станция афинского метрополитена.
  — избирательный округ Греции.
  — избирательный округ Греции.
 Пирейский порт — крупнейший морской порт в Греции.
 Археологический музей Пирея — музей.
  — музей в Пирее.
  — художественный музей.
  — кафедральный собор Пирея.
 Железная дорога Пирей — Салоники — железнодорожная линия.
  — железнодорожная линия.
  — линия трамвая.

Персоналии 
  — персонаж древнегреческой мифологии.

Пирейские статуи 
  — бронзовый курос, около 529 года до н. э.
 Афина из Пирея — бронзовая статуя, середина IV века до н. э.
  — две бронзовые статуи.

Другое 
 Пирей — зороастрийский храм огня.
 Пирейский лев — статуя.
 Piraeus Bank — банк.
 Университет Пирея — университет.
 Битва при Пирее
 Осада Афин и Пирея

См. также 
 Перей (значения)
 Пырей